Димитриос Христодулу Стагиритис () е гръцки революционер, участник в Гръцката война за независимост и политик.

Биография 
Родът му по произход е от Западна Македония (Влахоклисура или Селица), но вероятно Димитриос Стагиритис е роден в Извор на Халкидическия полуостров, тогава в Османската империя. Негов брат е просветният деец Атанасиос Стагиритис, а племенник му е революционерът Николаос Стагиритис, син на третия брат Харисиос. При избухването на Гръцкото въстание Димитриос Стагиритис взима участие в сраженията. Делегат е на Македония на Третото Национално събрание в Епидавър и на Четвъртото в Аргос.

Умира в 1837 година в Ламия.

Родословие

Бележки 

Участници в Гръцката война за независимост
Хора от дем Аристотел
Македонски гърци
Гръцки политици